Thomas Harrison (1606–1660) – angielski polityk 
 Thomas Harrison (1744–1829) – angielski architekt